Der Tschechische Fußballpokal 2014/15 (tschechisch: Pohár FAČR 2014/15) ist die 22. Austragung des Fußballpokalwettbewerbs der Männer des Fußballverbandes der Tschechischen Republik. Das Finale findet am 26. Mai 2015 in einem vom Fußballverband noch zu bestimmenden Stadion statt.

Der Pokalsieger nimmt an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2015/16 teil. Ist der Pokalsieger bereits über die Liga für die Champions League oder deren Qualifikationsrunde qualifiziert, ist nach der neuen Regelung der UEFA nicht mehr wie in den Vorjahren der Verlierer des Finales für die Europa League qualifiziert. Stattdessen rückt der Fünfte der Liga-Abschlusstabelle nach.

Modus und Termine 
Der Wettbewerb beginnt im Juli mit der Vorrunde. Für die Vorrunde qualifizieren sich die Mannschaften über die jeweiligen Kreispokalwettbewerbe. Die 26 Gewinner der Vorrunde qualifizieren sich für die erste Hauptrunde. Zu den 26 Gewinnern der Vorrunde stoßen in der ersten Hauptrunde neben den 16 Zweitligisten der Vorsaison weitere 46 über die Kreispokalwettbewerbe qualifizierten Teams. In der zweiten Hauptrunde kommen 12 Erstligisten hinzu, in der dritten Hauptrunde die vier bestplatzierten Erstligisten der abgelaufenen Saison. Das Achtelfinale, das Viertelfinale und das Halbfinale werden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Das Endspiel findet im Mai in einem vom Fußballverband kurzfristig festgelegten Stadion statt.

Vorrunde

Teilnehmende Mannschaften 
Für die Vorrunde sind 52 Mannschaften sportlich qualifiziert:

Begegnungen der Vorrunde 

|}
Ligaebene in Klammern: III =  ČFL bzw. MSFL • IV = Divize • V = Krajský přebor • VI = I. A třída

1. Hauptrunde 

Für die 1. Hauptrunde sind unter anderem die 16 Zweitligisten der aktuellen Spielzeit sowie die 26 Siegermannschaften der Vorrunde qualifiziert. Insgesamt nehmen an der 1. Hauptrunde 88 Mannschaften teil.

Teilnehmende Mannschaften 
Für die 1. Hauptrunde sind 88 Mannschaften sportlich qualifiziert:

Begegnungen der 1. Hauptrunde 

Die 1. Hauptrunde begann am 26. Juli 2014 und endete am 29. Juli 2014. Mit Baník Most schied ein Profiteam bereits in dieser frühen Phase aus. Der Zweitligist unterlag im Elfmeterschießen dem Viertligisten SK Klatovy.

|}
Ligaebene in Klammern: II =  FNL • III =  ČFL bzw. MSFL • IV = Divize • V = Krajský přebor

2. Hauptrunde 

Für die 2. Hauptrunde sind 12 Erstligisten (Plätze 5 bis 16, Stand: vor Saisonbeginn) der aktuellen Spielzeit sowie die 44 Siegermannschaften der 1. Hauptrunde qualifiziert. Insgesamt nahmen an der 2. Hauptrunde 56 Mannschaften teil. Sie fand vom 12. August bis zum 2. September 2014 statt.

Teilnehmende Mannschaften 
Für die 2. Hauptrunde sind 56 Mannschaften sportlich qualifiziert:

Begegnungen der 2. Hauptrunde 

In dieser Runde schieden die Erstligisten Dukla Prag und Vysočina Jihlava sowie die Zweitligisten Baník Sokolov, FK Varnsdorf und FK Kolín aus, letzter allerdings gegen den Erstligisten Bohemians 1905.

|}
Ligaebene in Klammern: I =  Synot Liga • II =  FNL • III =  ČFL bzw. MSFL • IV = Divize • V = Krajský přebor

3. Hauptrunde 

Für die 3. Hauptrunde sind vier Erstligisten (Plätze 1 bis 4) der aktuellen Spielzeit sowie die 28 Siegermannschaften der 2. Hauptrunde qualifiziert.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die 3. Hauptrunde sind 32 Mannschaften sportlich qualifiziert.

Begegnungen der 3. Hauptrunde  

|}
Ligaebene in Klammern: I =  Synot Liga • II =  FNL • III =  ČFL bzw. MSFL • IV = Divize

Achtelfinale 

Das Achtelfinale findet in Hin- und Rückspielen statt. Die Hinspiele sind für den 28. September 2014, die Rückspiele für den 8. Oktober 2014 terminiert.

|}

Viertelfinale 

Das Viertelfinale findet in Hin- und Rückspielen statt. Die Hinspiele fanden zwischen dem 17. März 2015 und dem 8. April 2015 statt, die Rückspiele am 14. und 15. April 2015. Die Paarungen des Viertelfinales wurden gelost.

|}

Halbfinale 

Das Halbfinale findet in Hin- und Rückspielen statt. Die Hinspiele sind für den 28. und 29. April 2015, die Rückspiele für den 13. Mai 2015 terminiert. Die Paarungen des Halbfinales wurden gelost.

|}

Finale 

Das Finale fand am 27. Mai 2015 um 18:00 Uhr im Städtischen Stadion Mladá Boleslav statt. Der FC Slovan Liberec gewann das Endspiel gegen den FK Baumit Jablonec im Elfmeterschießen mit 3:1, nachdem es nach 90 Minuten 1:1 gestanden hatte. Eine Verlängerung wurde gemäß Reglement nicht gespielt.

Weblinks 
 Auslosung

2014 15
Fußballsaison 2014/15